Lo Camp (Erinyà), camp de conreu del poble d'Erinyà, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Lo Camp (el Meüll), camp de conreu del poble del Meüll, al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Lo Camp (Mas Palou), camp de conreu del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Lo Camp (Santa Llúcia de Mur), camp de conreu del poble de Santa Llúcia de Mur, del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Lo Camp (Serradell), camp de conreu del poble de Serradell, del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Lo Camp del Romeret, muntanya del municipi de Batea (Terra Alta)
 Lo Camp de Trudis, camp de conreu del poble de Sapeira, a la part ribagorçana del municipi de Tremp (Pallars Jussà)